Майронку́р-Шаре́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Со. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70322.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км севернее Безансона, в 15 км к северо-востоку от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 104 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 206 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 153 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 74,3 %, в 1999 году было 75,1 %). Из 153 активных жителей работали 145 человек (86 мужчин и 59 женщин), безработных было 8 (1 мужчина и 7 женщин). Среди 53 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона